La formula molecolare C6H6O può indicare:
 Fenolo
 Ossepina

Formule molecolari